La Supercoupe d'Ukraine 2011 (, transcription : Superkubok Ukraïny 2011) est la huitième édition de la Supercoupe d'Ukraine, épreuve qui oppose le champion d'Ukraine au vainqueur de la Coupe d'Ukraine. Disputée le  au stade Vorskla de Poltava devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Dynamo Kiev aux dépens du Chakhtar Donetsk.

Feuille de match

Liens externes 
  Ukraine 2010-2011 sur www.rsssf.com
 Superkubok 2011 sur www.footballdatabase.eu

2011
Poltava
Face-à-face du Dynamo Kiev
Face-à-face du Chakhtar Donetsk
Sport en Ukraine en 2011
Football en juillet 2011